Heteroderidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Heteroderidae i ordningen Tylenchida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Tylenchida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Heteroderidae 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Heteroderidae